Basin (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Basin (Wyoming), poble i seu del Comtat de Big Horn (Wyoming)
 Tonto Basin, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona.
 Basin, cançó de gesta sobre Carlemany